Neurocyta är ett släkte av nattsländor. Neurocyta ingår i familjen broknattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Broknattsländor
Neurocyta